Ве́нтер:
 Вентер — рыболовная снасть-ловушка, натянутая на обручи сетка. Также называется «вентерь», «мережа», а на Юге России — Кош или Коте́ц.
 Вентер — гастропротективный препарат (международное непатентованное название — сукралфат).

Фамилия 
 Вентер, Крейг — американский биолог и организатор науки, президент J. Craig Venter Institute.
 Вентер, Дора — венгерская порноактриса.
 Вентер, Якобус (род.1987) —  южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 

 вентральный () — брюшной (термин в анатомической терминологии, описывающий положение относительно основных частей тела)